Huvudartikel: Svenska cupen i fotboll 2020/2021. För damernas gruppspel, se Gruppspelet i Svenska cupen i fotboll för damer 2020/2021

Gruppspelet i Svenska cupen i fotboll 2020/2021 spelades från den 20 februari till den 8 mars 2021. Gruppspelet bestod av 32 lag som delats upp i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. Alla lag i varje grupp spelar mot varandra en gång. Gruppvinnare gick vidare till kvartsfinal.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Anmärkningslista

Källor
 Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2020/2021